Єлизаве́та (‬ — «клятва, Богом я клянуся») — українське жіноче ім'я, що має такі значення:

Ім'я

Біблія 
 Єлизавета — мати Івана Хрестителя, дружина священика Захарія.

Відомі люди з ім'ям Єлизавета 

 Єлизавета Боснійська (1340—1387) — друга дружина короля Угорщини та Польщі Людвіка I Великого
 Єлизавета Брауншвейг-Вольфенбюттельська (1593—1650) — принцеса Брауншвейг-Вольфенбюттельська, дочка герцога Генріха Юлія Брауншвейг-Люнебурзького та Єлизавети Данської
 Єлизавета Вудвіл (1437—1491) — дружина англійського короля Едуарда IV, мати короля Едуарда V
 Єлизавета Йоркська (1466—1503) —  старша донька короля Англії Едварда IV і Єлизавети Вудвіл, дружина Генріха VII.
 Єлизавета Данська (1524—1586) — данська принцеса з династії Ольденбургів.
 Єлизавета I (1533—1603) — королева Англії та Ірландії (1558—1603).
 Єлизавета Данська (герцогиня Брауншвейгу) (1573—1626) — данська принцеса з династії Ольденбургів.

 Єлизавета Альбертіна Ангальт-Дессау (1665—1706) — німецька принцеса з династії Асканіїв.
 Єлизавета Доротея Гессен-Дармштадтська (1676—1721) — німецька шляхтянка
 Єлизавета Доротея Саксен-Гота-Альтенбурзька (1640—1709) — принцеса Саксен-Гота-Альтенбурзька, донька герцога Саксен-Готи Ернста I та Єлизавети Софії Саксен-Альтенбурзької.
 Єлизавета Петрівна (1709—1762) — російська імператриця (з 1741 р.), дочка Петра I Великого і Катерини I.
 Єлизавета Августа Зульцбахська (1721—1794) — пфальцграфиня Зульцбахська, дружина Карла Теодора Баварського.
 Єлизавета Баварська (1837—1898) — дружина імператора Франца Йосифа I, при народженні принцеса Баварії.
 Єлизавета II (1926—2022) — королева Великої Британії (з 1952 р.)
 Єлизавета Чавдар (1925—1989) — українська оперна співачка.

Географічні назви (топоніми) 

 Єлизавета — село в Молдові.
 Єлизавета — острів у архіпелазі Земля Франца-Йосипа у Північному Льодовитому океані.

Мистецтво 
В художніх фільмах:
 Єлизавета — історична драма 1998 року про королеву Англії Єлизавету I
 Єлизавета. Золотий вік — художній фільм 2007 року про період правління з 1585 по 1590 роки англійської королеви Єлизавети I під час англо-іспанської війни.

Інше 
  — палац, румунська королівська резиденція на шосе в Бухаресті.
  — станція Брюссельського метро.